Уинифред Жаклин Фрейзър-Бисет (), наричана в Англия Джаки или Джакълийн Бисит, произнася се []) е английска киноактриса.

Биография 
Родена е на 13 септември 1944 г. в град Уейбридж, Англия, град-сателит на Лондон. Жаклин е филмова легенда от 60-те и 70-те години на 20 век. Баща ѝ Макс Фрейзър-Бисет е шотландски лекар, а майка ѝ Арлет Александер е френска юристка. Като дете се занимава с балет. На 18 години става фотомодел, но голямата ѝ мечта си остава филмовото изкуство. Дебютира в киното през 1965 г. с незначителна роля в британския филм „The Knack ...and How to Get It“. Към 2008 г. се е снимала в над 85 филма. Тя и актьорът Максимилиан Шел са кръстници на актрисата Анджелина Джоли.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Английски актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Съри